Командный чемпионат мира по международным шашкам 2006 года проводился с 11 по 23 декабря в Дакаре, Сенегал Всемирной федерацией шашек (FMJD). Участие приняли двадцать команд, среди них была одна женская. Четыре команды представляли Сенегал. Победу одержала команда России в составе Алексея Чижова, Александра Георгиева, Муродулло Амриллаева и, Александра Гетманского.

 — 

 —  

 —

Результаты 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 20 команд были разбиты на две группы, названные в честь знаменитых африканских шашистов Баба Си и Вольдуби. В каждой группе играли по круговой системе. Четыре лучшие команды из группы выходили в четвертьфинал, где они играли по олимпийской системе. Остальные команды разыгрывали места с 9 по 20.

В каждой команде играли по 3 шашиста. За победу в каждой игре присваивалось 2 очка, за ничью — 1, за поражение 0 очков.

За победу в матче (4:2, 5:1, 6:0) команде присваивалось 2 очка, за ничью (3:3) — 1 очко, за поражение 0 очков.

Первый этап 

В скобках указано количество очков набранное во всех играх.

Группа Баба Си

Группа Вольдуби

Матчи за 17-20 место 
  —  5:1
 Женская команда ФМЖД —  6:0

  —  0:6
  — Женская команда ФМЖД 2:4

  —  0:6
  — Женская команда ФМЖД 3:3

Матчи за 9-16 место 
  —  5:1
  —  4:2
 -2 — -4 3:3
 -3 —  5:1

Матчи за 9-12 место 
  — -4 4:2
  — -3 4:2

Матчи за 13-16 место 
 -4 —  4:2
  —  4:2

Матч за 9-е место 
  —  3:3

Матч за 11-е место 
 -3 — -2 3:3

Матч за 13-е место 
  — -4 5:1

Матч за 15-е место 
  —  1:5

Четвертьфинал 
При равенстве очков в матче для выявления победителя проводились партии с укороченным контролем времени.
  —  3:3 (тай-брейк 5:1)
  —  3:3 (тай-брейк 4:2)
  —  2:4
  —  3:3 (тай-брейк 3:3, 3:3, 1:5)

 Полуфинал 
  —  3:3 (тай-брейк 20' +10" 3:3, 10' +10" 3:3, 5' +5"  3:3, 5' +5"  3:3, 5' +5"  3:3, 5' +5"  3:3, 5' +5"  3:3 1:5)
  —  3:3 (тай-брейк 20' +10" 3:3, 10' +10" 3:3, 5' +5" 5:1)

 Финал 
  —  2:4 Матч за 3-е место 
  —  2:4'''

Итоговое положение

Ссылки 
 Coupe du Monde des Nations Dakar 2006
 World Draughts Forum. Coupe du Monde des Nations Dakar 2006
 Все матчи в группе Баба Си 
 Все матчи в группе Вольдуби 
 Все матчи второго этапа 

Спорт в Сенегале
2006 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Дакаре
Международные спортивные соревнования в Сенегале